Sankt Nikola respektive St. Nikola heißen folgende geographische Objekte:

 St. Nikola an der Donau, Gemeinde im Bezirk Perg im Mühlviertel, Oberösterreich
 St. Nikola (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortsteil von Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 St. Nikola (Gemeinde Waldneukirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldneukirchen, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sankt Nikola (Passau), Ortslage von Passau, Bayern (ehemalige Gemeinde)
Baulichkeiten:
 etliche Kirchen mit dem Patrozinium des Nikolaus von Myra, siehe Nikolaikirche
 Augustinerchorherrenstift St. Nikola (Passau),  ehemaligen Stift in Passau

Siehe auch:
 Sankt Nikolai
 Sankt Nikolaus (Begriffsklärung) – eine Übersicht